Натрона ():

 Натрона (Вайоминг)
 Натрона (Иллинойс)
 Натрона (Канзас)
 Натрона (Пенсильвания
 Натрона-Хайтс (Пенсильвания)
 Натрона (округ, Вайоминг)
 Международный аэропорт Каспер округа Натрона